Meerdere plaatsen in Engeland:
Butterwick (Cumbria), een gehucht in Cumbria
Butterwick (Dorset)
Butterwick (County Durham), een dorp in Durham (graafschap)
Butterwick (Lincolnshire), een dorp in Lincolnshire
East Butterwick, een parish in Lincolnshire
West Butterwick, een parish in Lincolnshire
Butterwick (Barton-le-Street), een plaats in North Yorkshire
Butterwick (Foxholes), een dorp in North Yorkshire